Contea di Ashland o Ashland County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Ashland (Ohio)
 Contea di Ashland (Wisconsin)